Fred Meyer – azienda statunitense
Fred G. Meyer – imprenditore statunitense
Fred Meyer – lottatore statunitense
Fred Meyer – ginnasta statunitense